Bohult kan syfta på:

 Bohult, Karlskoga – en stadsdel i Karlskoga
 Bohults naturreservat – ett naturreservat i Slättåkra socken i Halmstads kommun